Дэвид Аллен () (род. 28 декабря 1945) — эксперт, консультант в вопросах управления временем и личной продуктивности. Аллен — создатель популярного метода повышения личной эффективности Getting Things Done (GTD), автор нескольких книг в этой области.

Список произведений 
 Аллен Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса = Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. — М.: Вильямс, 2007. — С. 368. — ISBN 978-5-8459-1234-3.
 Allen, David (2001). Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. New York: Penguin Putnam. ISBN 0-670-89924-0.
 Allen, David (2003). Ready for Anything: 52 Productivity Principles for Work and Life. New York: Viking Books. ISBN 0-670-03250-6.

Ссылки 
 Сайт компании The David Allen Company 
 Текст книги «Как разобраться с делами. Искусство продуктивности без стресса»
 Текст книги «Готовность ко всему. 52 принципа продуктивности для работы и жизни»
 

Выпускники Нового колледжа Флориды